Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2020 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Mate Pavić in Bruno Soares sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgodnji del

Spodnji del

Moške dvojice
2020